Іри́на Миха́йлівна Де́ха ( 14 травня 1996) — українська важкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, триразова чемпіонка Європи.

15 квітня 2016 року здобула на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії 75 кг три золоті нагороди: у ривку, поштовху та сумі багатоборства.

У квітні 2017 року здобула малу золоту медаль на чемпіонаті Європи.

Результати

Примітки

Посилання 
 Ірина Деха — чемпіонка Європи з важкої атлетики 
 IWF Bio 
 Ірина Деха — бронзова призерка чемпіонату світу
 Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики 

Українські важкоатлетки
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Українські учасники літніх Олімпійських ігор 2016
Українські учасники літніх Олімпійських ігор 2020
Спортсмени Харкова
Українські чемпіони Європи
Чемпіони Європи з важкої атлетики